Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, universiteit voor muziek en podiumkunsten in Graz
 Universität für Musik und Darstellende Kunst "Mozarteum" Salzburg, universiteit voor muziek en podiumkunsten in Salzburg
 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, universiteit voor muziek en podiumkunsten in Wenen